Nashtā Rūd kan syfta på följande platser:

Iran 

 Nashtā Rūd (ort), Mazandaran, 
 Nashtā Rūd (vattendrag), Mazandaran, 

Robotskapade Iranförgreningar